

Persone 
 Joseph Schmidt-Görg (1897-1981) – musicologo tedesco
 Hubert Görg (1903-1991) – politico tedesco
 Wolfgang Görg (1911-1984) – fotografo tedesco
 Manfred Görg (1938-2012) – teologo tedesco
 Klaus Hubert Görg (1940) – giurista tedesco
 Bernhard Görg (1942) – politico austriaco
 Christoph Görg (1958) – politologo tedesco
 Patricia Görg (1960) – scrittrice tedesca
 Holger Görg (1970) – economista tedesco
 Anna-Christine Görg (1987) – cestista tedesca

Altro 
 Gorg – stazione della metropolitana di Barcellona